Новостроевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новостроевка — прежнее (в 1946—2015 гг.) название посёлка Новостройка в Гусевском городском округе Калининградской области.

Украина 
 Новостроевка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Новостроевка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Новостроевка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

См. также 
Новостроевка-Первая — село в Грайворонском районе Белгородской области.
Новостроевка-Вторая — село в Грайворонском районе Белгородской области.
Новостроенка — село в Неклиновском районе Ростовской области России
 Новостройка